Félix González (1945-), ancien coureur cycliste professionnel espagnol ;
 Félix González-Torres (1957-1996), artiste cubain ;
 Félix González Canto (1968-), homme politique et économiste mexicain.